Медина може да се отнася за:
 Медина, град в Саудитска Арабия
 Медина, стар квартал, обикновено централен в градовете от страните в Северна Африка
 Медина (река), река в Англия
 Хора
 Анабел Медина Гаригес (р. 1982), испанска тенисистка
 Лина Медина (р. 1933), перуанка
 Данило Медина (р. 1951), доминикански политик
 Окръзи в Съединените щати
 Медина (окръг, Охайо)
 Медина (окръг, Тексас)